Боливар () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 1 января 1567 года. Муниципалитет Боливар был выделен в отдельную административную единицу в 1884 году.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, к западу от реки Каука, на расстоянии приблизительно 98 километров к северо-востоку от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 931 метр над уровнем моря.

Муниципалитет Боливар граничит на севере с территориями муниципалитетов Версальес и Эль-Довио, на северо-востоке — с муниципалитетом Рольданильо, на востоке — с муниципалитетом Сарсаль, на юго-востоке — с муниципалитетом Бугалагранде, на юге — с муниципалитетом Трухильо, на западе — с территорией департамента Чоко. Площадь муниципалитета составляет 780 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 13 474 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,6 % от населения Боливара, женщины — соответственно 48,4 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 89,7 % от населения города; индейцы — 10,1 %; негры, мулаты и райсальцы — 0,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 78,6 %.

Экономика 
Основу экономики Боливара составляет сельское хозяйство.

53 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 38,9 % — предприятия сферы обслуживания, 7,9 % — промышленные предприятия, 0,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
К востоку от города проходит национальное шоссе № 23 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука